Апроприация (, происходящее от аd ‘к’ + proprius ‘собственность’ с последующим упрощением)  — усвоение, присвоение; в русском языке также встречается определение апроприационизм — термин в истории искусства и критике, относящийся к более или менее прямому использованию в произведении искусства реальных предметов или даже других, уже существующих произведений искусства.

История практики апроприации в искусстве XX века 
Практику апроприации можно отследить вплоть до коллажей кубистов и работ Пикассо и Брака, сделанных в 1912 году, в которых такие реальные объекты, как газеты, были включены в произведение и представляли сами себя.

Практика присвоения была развита намного дальше в редимейдах французского художника Марселя Дюшана в 1915 году. Наиболее известным примером является «Фонтан» (писсуар, подписанный Дюшаном и представленный как произведение искусства).

Позднее сюрреалисты использовали апроприацию в коллажах и объектах, таких как Телефон-лобстер Сальвадора Дали (телефон с лобстером вместо телефонной трубки).

В конце 1950-х годов присвоенные образы и объекты появились в работах Джаспера Джонса и Роберта Раушенберга, в произведениях поп-арта.

Апроприация в искусстве американских художников 1980-х годов 
Термин апроприация используется также в более узком значении, в связи с деятельностью американских художников в 1980-х годах, особенно  и художников нео-гео. Шерри Ливайн воспроизводила в качестве собственных произведения других художников, включая живопись Клода Моне и Казимира Малевича. Её целью было создать новую ситуацию, новое значение или набор значений для знакомого образа.

Проблематика 
Искусство апроприации поднимает вопросы оригинальности, аутентичности и авторства, и принадлежит к давней модернистской традиции искусства, задающего вопросы о природе или определении искусства как такового. Художники-апроприаторы находились под влиянием эссе 1934 года немецкого философа Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», а также пользовались поддержкой американского критика Розалинды Краусс (книга «The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths», 1985).

Апроприация активно используется художниками начиная с 1980-х годов.

Художники, использующие апроприацию

Источники 
 Глоссарий Галереи Тейт

Ссылки 
 Определение и краткая история (англ.)
 Статья «Appropriation Art: борьба анонимов со звездами»
 Статья «Appropriation Art and Walker Evans» (англ.)
 Ремикс — (не) искусство! тезисы Корнелии Зольфранк (Cornelia Sollfrank)

Формы и средства современного искусства